Santa Caterina de Suècia (Suècia, ~1331 - Vadstena, 1381), religiosa i mística sueca, monja de l'Orde del Santíssim Salvador, proclamada santa per Innocenci VIII el 1484
 Caterina de Suècia o Caterina Vasa (Nyköping, Suècia, 1584 - Västerås, 1638), princesa sueca filla del rei Carles IX 
 Caterina de Suècia o Caterina Vasa (1539-1610) (Estocolm, Suècia, 1539 -Berum, 1610), princesa sueca, filla del rei Gustau I